ABB peut faire référence à :
  ;
 Groupe ABB, un groupe helvético-suédois de biens d'équipement ;
 Association belge des banques, un syndicat professionnel patronal du secteur des banques ;
 Anders Behring Breivik, terroriste norvégien auteur des attentats de 2011 en Norvège ;
 Accelerated bookbuilding, en finance sur les marchés de capitaux.

 Gustav Abb (1886-1945), un bibliothécaire allemand.

abb est :
 le code ISO 639-3 du bankon, une langue bantoue parlée par les Bankon